Боргояков — хакасская фамилия. Известные носители: